Pyronia amarillis är en fjärilsart som beskrevs av Ernst 1779. Pyronia amarillis ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
amarillis